Iran Pro League (2003/2004) był 19. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Sepahan Isfahan. Nowym mistrz Iranu została drużyna PAS Teheran. Tytuł króla strzelców zdobył Ali Daei, który w barwach klubu Persepolis Teheran strzelił 16 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
2003 w Iranie
2004 w Iranie